

Patronymes 

Le patronyme Raspail dérive de l'ancien occitan raspalh, qui désigne la balle du blé.
 La famille de François-Vincent Raspail (1794-1878), chimiste et homme politique français :
 ses fils :
 Benjamin Raspail (1823-1899), artiste peintre, graveur, scientifique et homme politique ;
 Camille Raspail (1827-1893), médecin et homme politique ;
 Émile Raspail (1831-1887), industriel et homme politique ;
 Xavier Raspail (1840-1926), médecin et ornithologue ;
 son neveu : Eugène Raspail (1812-1888), homme politique, savant et vigneron.

 Autres personnalités 
 Jean-Pierre Raspail (), peintre français ;
 Gilles Raspail (mort en 1889), chef d'orchestre et compositeur français ;
 Jean Raspail (1925-2020), écrivain français ;
 Thierry Raspail (né en 1951), historien de l'art contemporain français.

Toponymes 
François-Vincent Raspail a donné son nom à divers lieux, à Paris ou en Belgique.

 le boulevard Raspail à Paris ;
 le lycée Raspail à Paris ;
 Raspail, station du métro parisien (lignes 4 et 6) ;
 l'avenue Raspail à Bagnolet en France;
 la rue Émile-Raspail à Arcueil en France;
 le parc Raspail à Uccle en Belgique.

Autre
 Raspail, liqueur médicinale créée en 1847 par François-Vincent Raspail, la marque est relancée en 2017.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan